Altes Krankenhaus steht für:

 Altes Krankenhaus (Düren), Nordrhein-Westfalen
 Altes Krankenhaus in Hohenems, Vorarlberg, siehe Landeskrankenhaus Hohenems #Altes Krankenhaus
 Altes Allgemeines Krankenhaus Wien
 Altes Hauptkrankenhaus in Augsburg, Bayern